

Astronomia
 Cratere Sabatier – cratere lunare

Persone
 Apollonie Sabatier, propr. Aglaé Joséphine Sabatier (1822-1890) – modella francese
 Carolina Unger-Sabatier (1803-1877) – contralto ungherese
 Louis-Auguste Sabatier (1839-1901) – teologo francese
 Paul Sabatier (1854-1941), chimico francese
 Paul Sabatier (1858-1928), pastore calvinista e storico francese
 Pierre Sabatier (1682-1742) – letterato francese
 Pierre Justin Sabatier (1792-1869) – numismatico francese
 Raphael Bienvenu Sabatier (1732-1811) – chirurgo francese
 Robert Sabatier (1923-2012) – scrittore francese
 Roland Sabatier (1942) – pittore e scrittore francese

Altro
 Reazione di Sabatier (–) – reazione chimica in cui il anidride carbonica e idrogeno producono metano e acqua
 Università di Tolosa III Paul Sabatier – università francese
 Université-Paul-Sabatier – stazione della metropolitana di Tolosa